Mötschlach steht für:

 Mötschlach (Gemeinde Irschen), Ortschaft von Irschen, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Mötschlach (Gemeinde Bruck), Ortschaft von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark